Знак ударения (ˈ) — символ Международного фонетического алфавита, обозначающий основное ударение. Ставится перед ударным слогом. Имеет форму надстрочной вертикальной линии, схожую с машинописным апострофом('). В МФА также используется знак дополнительного ударения для второстепенного ударения слога.

Использование 
В современном виде символ был введён в МФА в 1927 году вместо ранее использовавшегося некомбинируемого акута (´).

Аналогично он используется и в Уральском фонетическом алфавите.

Ранее использовался в Русском лингвистическом алфавите для обозначения некоего «бесшумного перерыва», который может соответствовать звукам  или  (впрочем, для последнего имелся отдельный символ — ꙋ).

Используется в романизации ISO 233 арабского письма (1984) для передачи надстрочной хамзы (◌ٔ); в устаревшем стандарте ISO/R 233 (1961) она игнорировалась в начале слова и передавалась как апостроф (ʼ) в остальных случаях.

Примеры

См. также 
 Знак долготы (символ МФА)

Примечания

Ссылки 

 

Фонетика
Типографские знаки